Амфион () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Иаса (Иасия). Родом из Орхомена.

Его дочь Хлорида (дочь Амфиона) замужем за Нелеем (в ряде источников он смешивается с носившим то же имя царём Фив, а его дочь называется одной из Ниобид). Пелоп, выдав свою сестру замуж за Амфиона, основал в Элиде города Левктр, Харадру и Фаламы, приведя колонистов из Беотии.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Беотии